Шаньков — фамилия; имеет женскую форму Шанькова.

Известные носители:
 Шаньков, Иван Тимофеевич (1931—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Шаньков, Михаил Юрьевич (род. 1962) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2002).